Александр Круглевский:
 Круглевский, Александр Владимирович (1891—1920) — генерал-майор, Георгиевский кавалер, участник Гражданской войны.
 Круглевский, Александр Николаевич (1886—1964) — профессор уголовного права.